Сурб Саркіс — .
 Сурб Саркіс — пам'ятка архітектури національного значення, середньовічна вірменська церква у Феодосії. Усипальниця Айвазовського.

Див. також 
 Саркіс (Святий Саркіс) — національний герой в міфології Вірменії.